Coruña kan syfta på följande platser:

Spanien 

 A Coruña, kommunhuvudort, Galicien, Provincia da Coruña, 
 Coruña del Conde (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar